Nikel
 Nikel', città della Russia
 Nikël, comune dell'Albania nella Prefettura di Durazzo

Pagine correlate 

 Nichel (disambigua)
 Nickel